The Boy Meets World Tour was de vijfde headliner-tour van de Canadese artiest Drake, ter ondersteuning van zijn album Views (2016) en zijn mixtape More Life (2017). De Europese tournee begon op 28 januari 2017 in de Ziggo Dome in Amsterdam en eindigde op 29 maart 2017 op dezelfde locatie. De openingsacts voor de Europese etappe waren het Canadese R&B-duo dvsn. Young Thug verzorgde het voorprogramma in het VK en Ierland. De tweede etappe in Australië en Nieuw-Zeeland begon op 3 november 2017 in Auckland, Nieuw-Zeeland en eindigde op 20 november 2017 in Melbourne, Australië. De openingsacts voor de Australische en Nieuw-Zeelandse concerten waren Boi-1da en Pi'erre Bourne, die beiden dj-sets uitvoerden.

Data 

Concerttournee